Ángel Rodríguez Díaz – calciatore spagnolo
 Antonio José Rodríguez Díaz – calciatore spagnolo
 Julián Isaías Rodríguez Díaz – giurista, accademico, politico, diplomatico e poeta venezuelano